Wilhelminadorp (Goes), een dorp bij Goes
 Wilhelminadorp (Best), een wijk in Best